Тукичи () — албанская фамилия.

Известные представители 
 Тукичи, Генц (род. 1960) — албанско-французский пианист и композитор.
 Тукичи, Давид (род. 1956) — албанский певец и композитор.